Астон-Жонксьон () — муниципалитет в регионе Центральный Квебек, провинция Квебек, Канада. Население муниципалитета, по состоянию на 2011 год, — 410 человек.

Демография

Населения 
Динамика населения:

(+) Объединение округа Сен-Рафаэль-Парти-Сюд и деревни Астон-Жонксьон 26 марта 1997 года.

Язык 
Родной язык (2006 год)

Примечания 

Муниципалитеты Квебека